Venäjänsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Venäjänsaari (ö i Södra Österbotten), Järviseutu, 
 Venäjänsaari (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 
 Venäjänsaari (ö i Norra Österbotten), Haapavesi-Siikalatva, 
 Venäjänsaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Venäjänsaari (ö i Norra Savolax), Kuopio, 
 Venäjänsaari (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 

Robotskapade Finlandförgreningar